Іван Кириленко:
 Кириленко Іван Григорович (2 жовтня 1956) — український політик.
 Кириленко Іван Іванович (27 червня 1931) — український радянський і господарський діяч.
 Кириленко Іван Михайлович (нар. 1983) — художник-живописець, член Національної Спілки Художників України (2013).
 Кириленко Іван Улянович (2 грудня 1903 — 23 вересня 1938) — український радянський письменник.